Mulungu peut désigner :
 Mulungu, un dieu des religions traditionnelles africaines

Brésil 
 Mulungu, une municipalité située dans l'État du Ceará
 Mulungu, une municipalité située dans l'État de la Paraïba
 Mulungu do Morro, une municipalité située dans l'État de Bahia

République démocratique du Congo 
 Mulungu, une rivière de république démocratique du Congo

Homonymie de toponyme